Татьяна Александровна Малюванец (; ) — советская украинская легкоатлетка, специалистка по барьерному бегу. Выступала за сборную СССР по лёгкой атлетике в 1980-х годах, обладательница бронзовой медали чемпионата Европы в помещении, призёрка первенств всесоюзного значения. Мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Татьяна Малюванец родилась 8 августа 1958 года.

Занималась лёгкой атлетикой в Ворошиловграде, проходила подготовку под руководством тренеров Вячеслава Ивановича Воронкина и Владимира Андреевича Федорца.

Впервые заявила о себе на всесоюзном уровне в сезоне 1980 года, когда на чемпионате СССР в Донецке выиграла бронзовую медаль в беге на 100 метров с барьерами.

В 1981 году на чемпионате СССР в Москве вновь стала бронзовой призёркой в той же дисциплине.

Попав в состав советской сборной, в 1983 году удостоилась права защищать честь страны на чемпионате Европы в помещении в Будапеште, где завоевала бронзовую награду в беге на 60 метров с барьерами — уступила здесь только двум представительницам ГДР Беттине Ян и Керстин Кнабе.

В 1984 году на зимнем чемпионате СССР в Москве получила серебро в 60-метровом барьерном беге.

За выдающиеся спортивные достижения удостоена почётного звания «Мастер спорта СССР международного класса».

Примечания 

Бегуны с барьерами СССР
Мастера спорта СССР международного класса
Спортсмены Луганска